Osvath bzw. Osváth ist der Familienname folgender Personen:

 Júlia Osváth (1908–1994), ungarische Opernsängerin (Sopran)
 Steffen Osvath (geb. 1978), deutscher Objekt- und Fotografiekünstler